Ostkirche steht für:

 Östliches Christentum, die Gesamtheit des östlichen Christentums
 Ostkirchen, die traditionell sich von der römischen Westkirche unterscheidenden Kirchen
 die Kirchen in der DDR, siehe Christen und Kirchen in der DDR

Kirchengebäude:
 Ostkirche (Kalota), Syrien 
 Ostkirche-an-der-Sennette, Belgien

Siehe auch:
 Oostkapelle
 Oostkerk
 East Kirk
 Osterkirche